Ez a lista a PlayStation Store-ról letölthető, a Sony PlayStation 3 (PS3), PlayStation Portable (PSP) és PlayStation Vita (PS Vita) videójáték-konzolokon játszható TurboGrafx–16-játékokat (PC Engine) sorolja fel.

Források

További információk 
 A PlayStation Store-on elérhető PC Engine-játékok listája a Hudson Soft weboldalán 

 
 
PlayStation Portable-játékok